Campa steht für:
 abwertend für Asháninka
 Campa AG,  deutscher Biokraftstoffhersteller
 umgangssprachlich für Campagnolo, italienischer Hersteller von Fahrradkomponenten

Campa ist der Familienname folgender Personen:
 Emilio Campa (1890–1920), mexikanischer Revolutionär und General 
 Gustavo E. Campa (1863–1934), mexikanischer Komponist
 Joe R. Campa, 11. Master Chief Petty Officer der US-Marine
 Miranda Campa (1914–1989), italienische Schauspielerin
 Pedro Campa (* 1958), mexikanischer Fußballspieler
 Peter Campa (* 1954), österreichischer Schriftsteller
 Pio Campa (1881–1964), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Kampa (Begriffsklärung)
 Campe (Begriffsklärung)